Виктор Иосифович Славкин (1 августа 1935, Москва — 16 марта 2014, там же) — российский драматург и сценарист.

Биография 
Его отец, Иосиф Наумович Славкин, переехал в Москву из Сновска в начале 1930-х годов; выпускник Московского станкоинструментального института, работал мастером производственного обучения, потом завучем в ремесленном училище в системе трудовых резервов.

Окончил Московский институт железнодорожного транспорта (1958), работал инженером. С начала 1960-х писал одноактные пьесы, которые ставились в эстрадном театре-студии МГУ.

Наиболее известен как автор драматургической основы двух знаменитых спектаклей Анатолия Васильева — «Взрослая дочь молодого человека» (1979, по пьесе «Дочь стиляги») и «Серсо» (1979).

Последние пьесы Славкина отличаются аналитической структурой, в них видно стремление автора путём ретроспективного взгляда в прошлое прояснить сегодняшний день со всей его проблематикой и с проблемой человеческого одиночества в частности. Внешнее действие нередко ограничивается встречей людей незнакомых или давно не видевшихся. Центр тяжести — в весьма отточенном диалоге в традициях Чехова.В браке с Ниной Петровной Славкиной  (22.01.1972-24.07.2010)
 В 1975 и 1980 годах был дважды удостоен премии «Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев»).
 Член Союза писателей СССР (1980).
 Автор и ведущий телепрограммы «Старая квартира» (РТР; Лауреат премии ТЭФИ-98 за лучшую режиссуру).

Скончался 16 марта 2014 года. Похоронен на Востряковском кладбище.

Произведения

Драматургия 
 Взрослая дочь молодого человека: Пьеса. М., 1979
 Серсо: Пьеса. М., 1982
 Пьесы. М., 1983. В соавторстве с Л. С. Петрушевской.
 Взрослая дочь молодого человека: Пьесы. М., 1990

Сценарии мультфильмов 
 «Тир» (1979)
 «Пуговица» (1982)
 «Юбилей» (1983)
 «Чёрно-белое кино» (1984)
 «Контракт» (1985), по рассказу Р. Силверберга
 «Падающая тень» (1985)
 «Большой подземный бал» (1987), по мотивам сказки Х. К. Андерсена «Холм лесных духов»
 «Переменка №6» (1987)
 «Если бы я был моим папой…» (1987—1988, 2 серии)
 «Расскажите сказку, доктор» (1988, 3 серии), по повести Я. Корчака «Король Матиуш Первый»
 «В поисках Олуэн» (1990) — автор текста
 «Каштанка» (1994)
 «Гофманиада» (2008), по мотивам произведений Э. Т. А. Гофмана

Литература 
 Иванов Владислав, Иванова Мария. «Настроение Индиго». Тема и импровизации // Современная драматургия. М., 1987. № 4. С. 248—258.

Примечания

Ссылки 
 В. И. Славкин в Большом энциклопедическом словаре
 Виктор Славкин — Энциклопедия отечественного кино
 Славкин Виктор Иосифович — animator.ru
 Виктор Славкин на сайте журнала «Сеанс» 
 Рапопорт, Александр. Виктор Славкин: Абсурд с социалистическим лицом // Лехаим: Ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство 2006. № 8 (172), август.

Выпускники МИИТа
Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства

Похороненные на Востряковском кладбище